Єкель, Йекель

 Адольф Єкель (Adolf Jäkel; 11 лютого 1900, Бреслау — 17 березня 1945, Фінстервальде) — німецький льотчик-ас транспортної авіації, оберст люфтваффе.
 Отто Макс Йоганнес Йекель (нім. Otto Max Johannes Jaekel; 1863—1927) — німецький геолог і палеонтолог.